Площадь Науки (Петергоф)
 Площадь Науки (Челябинск)